Суперкубок Хорватії з футболу 2013  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 липня 2013 року між чемпіоном Хорватії Динамо (Загреб) та володарем кубка Хорватії Хайдуком.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2013
Хорватія
2013 у хорватському спорті